Paul Graham (n. 1967), cestista statunitense
 Paul Graham (n. 1985), cestista statunitense
 Paul Graham (n. 1964), informatico statunitense